Сегу́нда Дивізіо́н () — друга за значимістю футбольна ліга Іспанії, нижча з двох іспанських професійних футбольних ліг. Розіграш турніру проводиться з 1929 року.

Історія 

Створена 1929 року під егідою професійної футбольної ліги Іспанії (). У цей час в турнірі беруть участь 22 клуби.

З серпня 2006 року по червень 2008 року ліга називалася Liga BBVA. З червня 2008 року назва змінена на Liga Adelante, а з 2016 — на LaLiga 1|2|3.

Система розіграшу 

У турнірі беруть участь 22 клуби. Клуби, що зайняли три перші місця за підсумками сезону, переходять до Прімери, місця з 3-го по 6-е (резервні команди не мають права на підвищення) — розігрують по системі на виліт третю путівку Прімеру, чотири останні місця — вилітають до ліги Сегунди Б.

Призери

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Сегунда Дивізіон